Maddalena steht für:

 Maddalena (Vorname), ein weiblicher Vorname – zu Namensträgerinnen siehe dort
 Maddalena (Genua), historischer Stadtbezirk von Genua, siehe Sestiere (Genua)
 Maddalena, Ortsteil der Gemeinde Giaveno in der Provinz Turin, Italien

Maddalena ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela de Maddalena (* 1958), Schweizer Künstlerin
 Max Maddalena (1895–1943), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD) und Widerstandskämpfer
 Paolo Maddalena (* 1936), italienischer Richter
 Umberto Maddalena (1894–1931), italienischer Pilot 

Siehe auch:
 La Maddalena (Begriffsklärung)
 Madalena
 Magdalena (Begriffsklärung)
 Santa Maria Maddalena